LAzerbaidjan va participar en els Jocs Olímpics d'Atenes 2004 a la Grècia. El Comitè Olímpic Nacional de l'Azerbaidjan va enviar un total de 36 atletes als Jocs a l'Atenes, per competir en 10 disciplines esportives.

Nizami Pashayev va ser l'abanderat de l'Azerbaidjan en la cerimònia d'obertura.

Els atletes de l'Azerbaidjan han guanyat un total de 5 medalles: 1 medalla d'or i 4 medalles de bronze.

Medaller 
L'equip olímpic àzeri va aconseguir les següents medalles:

Medallistes

Referències

Vegeu també 
 Azerbaidjan als Jocs Olímpics

Jocs Olímpics d'Estiu de 2004
Azerbaidjan als Jocs Olímpics